Ührde (Osterode am Harz) - dorp in de gemeente Ostenrode am Harz, Nedersaksen
 Uehrde - gemeente in Nedersaksen